Municipio de Isabel puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Isabel (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Benson.
 Municipio de Isabel (condado de Fulton, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Fulton.